Termenul poiana sau numele propriu Poiana se poate referi la:

 Poiană - Teren (în interiorul unei păduri) lipsit de copaci și acoperit cu iarbă sau flori, luminiș;
 Poiana - un gen de mamifere
 Poiana, o marcă de ciocolată

Denumiri geografice 
 Munții Poiana Ruscăi 
 Cabana Poiana Izvoarelor, (Munții Bucegi)

Localități din Italia
 Poiana Maggiore, comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto.

Localități din Republica Moldova 
 Poiana, Edineț - sat în componența comunei Hincăuți din raionul Edineț
 Poiana, Ungheni - sat în componența comunei Boghenii Noi din raionul Ungheni
 Poiana, Șoldănești - comună în raionul Șoldănești

Localități din România 
 Poiana, Arad 
 Poiana, Caraș-Severin 
 Poiana, Constanța 
 Poiana, Dâmbovița , reședința comunei cu același nume
 Poiana, Galați , reședința comunei cu același nume
 Poiana, Gorj 
 Poiana, Hunedoara 
 Poiana, Ialomița 
 Poiana, Mehedinți 
 Poiana, Olt 
 Poiana, Prahova 
 Poiana, Teleorman 
 Poiana, Turda
 Poiana, Vaslui 
 Poiana, Vrancea 
 Poiana, Vâlcea 
 Poiana (Bistra), Alba 
 Poiana (Brăești), Botoșani 
 Poiana (Brusturi), Neamț 
 Poiana (Bucium), Alba 
 Poiana (Colonești), Bacău 
 Poiana (Cristinești), Botoșani 
 Poiana (Criștioru de Jos), Bihor 
 Poiana (Deleni), Iași 
 Poiana (Dolhasca), Suceava 
 Poiana (Dulcești), Neamț 
 Poiana (Flămânzi), Botoșani 
 Poiana (Grințieș), Neamț 
 Poiana (Livezi), Bacău 
 Poiana (Motoșeni), Bacău 
 Poiana (Mărgineni), Bacău 
 Poiana (Negrești), Neamț 
 Poiana (Negri), Bacău 
 Poiana (Pângărați), Neamț 
 Poiana (Schitu Duca), Iași 
 Poiana (Sohodol), Alba 
 Poiana (Tăuteu), Bihor 
 Poiana (Vorona), Botoșani 
 Poiana (Zvoriștea), Suceava
 Poienari, Gorj 
 Poienari, Neamț , reședința comunei cu același nume
 Poienari, Suceava 
 Poienari, Vâlcea 
 Poienari (Corbeni), Argeș 
 Poienari (Poienarii de Argeș), Argeș 
 Poienari (Poienarii de Muscel), Argeș
 Poienești, Vaslui , reședința comunei cu același nume
 Poieni, Cluj , reședința comunei cu același nume
 Poieni, Iași 
 Poieni, Neamț 
 Poieni, Timiș
 Poieni (Beriu), Hunedoara 
 Poieni (Blandiana), Alba 
 Poieni (Bucium), Alba 
 Poieni (Densuș), Hunedoara 
 Poieni (Parincea), Bacău 
 Poieni (Roșiori), Bacău 
 Poieni (Târgu Ocna), Bacău 
 Poieni (Vidra), Alba
 Poienile, Buzău 
 Poienile, Dolj 
 Poienile, Iași 
 Poienile, Prahova
 Poienița, Argeș 
 Poienița, Dâmbovița 
 Poienița, Gorj 
 Poienița, Hunedoara 
 Poienița, Mureș 
 Poienița, Sibiu 
 Poienița, Sălaj 
 Poienița, Vrancea 
 Poienița (Arieșeni), Alba 
 Poienița (Vințu de Jos), Alba
 Poienărei, Argeș

Localități din România cu nume compuse 
 Poiana Aiudului, Alba 
 Poiana Ampoiului, Alba 
 Poiana Blenchii, Sălaj , reședința comunei cu același nume
 Poiana Botizii, Maramureș 
 Poiana Brașov, Brașov 
 Poiana Codrului, Satu Mare 
 Poiana Copăceni, Prahova 
 Poiana Cristei, Vrancea , reședința comunei cu același nume
 Poiana Crăcăoani, Neamț 
 Poiana Câmpina, Prahova , reședința comunei cu același nume
 Poiana Căprioarei 
 Poiana Fagului, Harghita 
 Poiana Frății, Cluj 
 Poiana Fântânii, Dolj 
 Poiana Galdei, Alba 
 Poiana Gruii, Mehedinți 
 Poiana Horea, Cluj 
 Poiana Humei, Neamț 
 Poiana Ilvei, Bistrița-Năsăud , reședința comunei cu același nume
 Poiana Lacului, Argeș , reședința comunei cu același nume
 Poiana Largului, Neamț 
 Poiana lui Alexa, Vaslui
 Poiana Lungă, Caraș-Severin 
 Poiana Mare, Dolj , reședința comunei cu același nume
 Poiana Mare, Olt 
 Poiana Mare, Prahova 
 Poiana Micului, Suceava 
 Poiana Mierlei, Prahova 
 Poiana Măgura, Sălaj 
 Poiana Mănăstirii, Iași
 una dintre localitățile numite Poiana Mărului
 Poiana Negrii, Suceava 
 Poiana Negustorului, Bacău 
 Poiana Onții, Sălaj 
 Poiana Pietrei, Vaslui 
 Poiana Pletari, Buzău 
 Poiana Răchițelii, Hunedoara
 Poiana-Seciuri, Gorj  
 Poiana Sibiului, Sibiu , reședința comunei cu același nume
 Poiana Stampei, Suceava , reședința comunei cu același nume
 Poiana Stoichii, Vrancea 
 Poiana Sărată, Bacău 
 Poiana Teiului, Neamț , reședința comunei cu același nume
 Poiana Trestiei, Prahova 
 Poiana Târnavei, Harghita 
 Poiana Tășad, Bihor 
 Poiana Ursului, Alba 
 Poiana Vadului, Alba , reședința comunei cu același nume
 Poiana Vâlcului, Buzău 
 Poiana Vărbilău, Prahova 
 Poiana cu Cetate, Iași 
 Poiana de Sus, Iași 
 Poiana lui Alexa, Vaslui 
 Poiana lui Stângă, Giurgiu 
 Poiana Șcheii, Iași 
 Poiana Țapului, Prahova 
 
 Poienarii-Rali, Prahova 
 Poienarii Apostoli, Prahova 
 Poienarii Burchii, Prahova , reședința comunei cu același nume
 Poienarii Vechi, Prahova 
 Comuna Poienarii de Argeș, Argeș 
 Comuna Poienarii de Muscel, Argeș
 Poienești-Deal, Vaslui
 Poieni-Solca, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Poieni-Suceava, Suceava
 Poienii de Jos, Bihor 
 Poienii de Sus, Bihor
 Poienile-Mogoș, Alba 
 Poienile Boinei, Caraș-Severin 
 Poienile Izei, Maramureș , reședința comunei cu același nume
 Poienile Oancei, Neamț 
 Poienile Zagrei, Bistrița-Năsăud 
 Poienile de sub Munte, Maramureș , reședința comunei cu același nume
 Poienița Tomii, Hunedoara 
 Poienița Voinii, Hunedoara

Vezi și 
Poieni (dezambiguizare)
Poienari (dezambiguizare)
Poienile (dezambiguizare)
Poienița (dezambiguizare)

Legături externe 
 Poiană (DEX)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova